Bílá řeka je název pro řeky v různých částech světa, odvozený podle bílé barvy jejich toku. Její místní pojmenování závisí na používaném jazyce.

 Aksu — Ak=bílá su=řeka v turkických jazycích
 Biała –  Biała=bílá (slovo rzeka=řeka - není součástí jména)
 Belaja —   Belaja=Белая=bílá (slovo река=řeka - není součástí jména)
 Biela —   Biela=bílá (slovo rekа=řeka případně potok - není součástí jména)
 Río Blanco —   Blanco=bílá Río=řeka
 Rio Branco —   Branco=bílá Rio=řeka
 White River —  White=bílá River=řeka
 např. White River (přítok Missouri) — pravý přítok Missouri na území Jižní Dakoty

Související články 
 Bílá voda
 Bílý potok
 Bílá (rozcestník)
 Bělá
 Bílina (řeka)

Hydronyma podle barev